Cecina steht für:

 Cecina (Toskana), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Livorno 
 Cecina (Fluss), ein italienischer Fluss in der Toskana
 Cecina (Lebensmittel), eine spanische Spezialität aus Rindfleisch
 Cecina oder Farinata, ein italienischer Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl
 Cecina (Gattung), eine Gattung von Süßwasserschnecken der Familie Pomatiopsidae